

Муніципалітети у Франції 
 Конт () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Альпи Приморські
 Конт () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале

Персоналії 
Оґюст Конт (1798—1857) — французький філософ, соціолог, позитивіст.
Андре Конт-Спонвіль — французький філософ

Див. також 
 Леконт